Адамс има више значења:
 Округ Адамс (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Адамс (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Адамс (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Адамс (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Адамс (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Адамс (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Адамс (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Округ Адамс (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Адамс (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Адамс (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Адамс (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Адамс (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Адамс (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин
 Адамс (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Адамс (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Адамс (Масачусетс), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Адамс (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Адамс (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Адамс (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон
 Адамс (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси
 Адамс (кратер), метеорски кратер на Венери
 Адамс (планина), вулкан у држави Вашингтон у САД
 Адамс (река у Британској Колумбији)

Особе 
 Џејн Адамс, америчка пацифисткиња
 Џон Адамс
 Џон Квинси Адамс
 Џон Куч Адамс, британски математичар и астроном
 Бак Адамс, амерички порнографски глумац и режисер
 Барбара Г. Адамс, британски египтолог
 Бенџамин Адамс, амерички атлетичар и кошаркаш
 Брајан Адамс, канадски рок пјевач, текстописац
 Валери Адамс, новозеландска атлетичарка
 Волтер Сидни Адамс, амерички астроном
 Даглас Адамс
 Ејми Адамс
 Едгар Адамс, амерички пливач
 Клемент Адамс
 Мајкл Адамс
 Плат Адамс

 Ричард Адамс, британски писац